M101 peut faire référence à :
 Obusier de 105 mm M101, un obusier américain ;
 Obusier de 105 mm M101 A1, un obusier américain ;
 M101, un trimaran de la jauge Ultime de course au large skippé par François Gabart ;
 M101, une galaxie spirale située dans la Grande Ourse.